

Littérature 
 Le Lit, nouvelle de Guy de Maupassant, parue en 1882.

Cinéma 
 Le Lit, film grec réalisé par Takis Papayannidis et sorti en 1972.
 Le Lit, film belge réalisé par Marion Hänsel, sorti en 1982.

Peinture 
 Le Lit, tableau de Toulouse-Lautrec peint en 1892.

Voir aussi